Ріхард Вітчге ( 1969) — колишній нідерландський футболіст, який грав на позиції півзахисника. Молодший брат Роба Вітчге.
 Роб Вітчге ( 1966) — нідерландський футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Старший брат Ріхарда Вітчге.